
Molekulska formula -{C21H24O11}- se može odnositi na:

 Aspalatin, dihidrohalkon glukozid
 Katehin-5-O-glukozid
 Katehin-7-O-glukozid